Adelobasileus cromptoni — вид цинодонтів, що існував у тріасі (225 млн років тому).

Скам'янілості 
Рештки черепа виявлені у 1989 році у відкладеннях формації Тековас у Техасі. Голотип зберігається у Музеї природознавства і науки Нью-Мехико.

Опис 
Тіло завдовжки до 12 см. Ймовірно, тварина живилася комахами. Особливості будови черепа, особливо внутрішнього вуха, свідчать про те, що вид був перехідною формою між цинодонтами і тріасовими ссавцями. Вважається, що він може бути спільним предком усіх сучасних ссавців або близьким родичем цього спільного предка, хоча це припущення ще потребує подальших доказів.

Філогенія 
Кладограма, заснована на Rougier і інш. (1996) з додаванням Tikitherium Luo and Martin (2007).

Примітки

Посилання 
 
 Adelobasileus from Palaeos

Цинодонти
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 1990